O Natal de Todos Nós é o filme brasileiro da Turma da Mônica de 1992, produzido pelos Estúdios Mauricio de Sousa e lançado pela AB Vídeo em VHS. O filme compila dez segmentos que foram originalmente lançados na televisão como vinhetas comemorativas no período natalino em 1987.

Episódios 
 O Natal do Horácio
 O Natal do Jotalhão
 O Natal da Mônica
 O Natal do Cebolinha
 O Natal do Cascão
 O Natal da Magali
 O Natal do Bidu
 O Natal do Chico Bento
 O Natal do Anjinho
 O Natal do Astronauta

Filmografia da Turma da Mônica
Filmes em língua portuguesa
Filmes de animação do Brasil
Filmes do Brasil de 1992